Sarah Anna Gordon (ur. 1832) – amerykańska lekarka, autorka książek
 Sarah Gordon (ur. 1963) – irlandzka jeźdźczyni, olimpijka
 Sarah Barringer Gordon – amerykańska historyczka
 Sarah Gordon – postać fikcyjna, bohaterka serialu Tylko jedno życie
 Sarah Essen Gordon – postać fikcyjna z uniwersum DC Comics